Freden i Saint-Germain eller Saint-Germain-traktaten kan henvise til flere fredsslutninger i Saint-Germain-en-Laye:

 Freden i Saint-Germain (1570) – fredsaftale som afsluttede de franske religionskrige i 1570
 Freden i Saint-Germain (1632) – fredsaftale som returnerede Ny Frankrig i Amerika til Frankrig i 1632
 Freden i Saint-Germain (1679) – fredsaftale mellem Brandenburg og den fransk-svenske alliance i den skånske krig i 1679
 Saint-Germain-traktaten (1919) – fredsaftale mellem Ententemagterne og Østrig efter første verdenskrig i 1919